Chiclana är en udde i Antarktis. Den ligger i Sydshetlandsöarna. Argentina, Chile och Storbritannien gör anspråk på området.

Terrängen inåt land är kuperad åt nordost, men åt sydväst är den platt. Havet är nära Chiclana åt sydväst. Den högsta punkten i närheten är Three Brothers Hill,  meter över havet,  kilometer sydost om Chiclana. Trakten är glest befolkad. Närmaste befolkade plats är Macchu Picchu Station,  kilometer nordost om Chiclana.

Kommentarer

Källor 

Halvöar på Sydshetlandsöarna
Storbritanniens anspråk i Antarktis
Chiles anspråk i Antarktis
Argentinas anspråk i Antarktis